Georg Wenzelburger ist der Name folgender Personen:

* Georg Wenzelburger (Offizier) (1910–2000), deutscher Offizier
 Georg Wenzelburger (Politikwissenschaftler) (* 1981), deutscher Politikwissenschaftler